Echt – niemiecki zespół muzyczny
 Samuel Echt (1888–1974) – niemiecki pedagog
 Thomas Bachofen von Echt – burmistrz miasta Gotha